Chiesa di Nostra Signora del Carmine – chiesa di Cagliari
Chiesa di Nostra Signora del Carmine – chiesa di Cremolino
Chiesa di Nostra Signora del Carmine e Sant'Agnese – chiesa di Genova
Chiesa di Nostra Signora del Carmine – chiesa di Sarzana, ora chiusa

Pagine correlate 
Chiesa di Nostra Signora
Chiesa di Santa Maria del Carmine